Юэ-ван Гоуцзянь:
 Гоуцзянь — ван (выонг) древнего китайско-вьетского царства Юэ (Вьет).
 Юэ-ван Гоуцзянь (фильм) — фильм 2006 года.